Tessmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tessmann (1912–1998/99), deutsch-US-amerikanischer Raketenexperte
 Boris Tessmann (* 1963), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Gundolf Tessmann (* 1957), deutscher Rechtsanwalt und Geschäftsführer
 Günther Tessmann (1884–1969), deutscher Ethnologe
 Kurt Tessmann (1909–1962), deutscher Maler und Illustrator von Kinderbüchern
 Tobias Tessmann (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Willi Tessmann (1908–1948), deutscher Polizist und Kommandant des Polizeigefängnisses Hamburg-Fuhlsbüttel

Siehe auch:
 Teßmann